Spitz (スピッツ) — японская рок-группа, основанная в 1987.

Состав 
 Masamune Kusano (草野マサムネ　Kusano Masamune, настоящее имя 草野正宗 (то же произношение)). Вокал, гитара и написание песен. Родился 21 декабря 1967 в Фукуоке, в префектуре Фукуока, Япония. Выпускник Fukuoka Prefectural Jōnan High School и получил степень по дизайну в Musashino Art University.
 Tetsuya Miwa (三輪テツヤ　Miwa Tetsuya, настоящее имя 三輪徹也 (то же произношение)). Гитара. Родился 17 мая, 1967 в Фудзиэде, префектура Сидзуока, Япония. Выпускник Fujieda Meisei High School и Bunka Fashion College.
 Akihiro Tamura (田村明浩　Tamura Akihiro). Бас-гитара, лидер группы. Родился 31 мая, 1967 в Фудзиэде, префектура Сидзуока, Япония. Выпускник Shizuoka Prefectural Fujieda East High School. Посещал Tokyo Zokei University, но покинул его до окончания.
 Tatsuo Sakiyama (崎山龍男 Sakiyama Tatsuo). Барабаны. Родился 25 октября, 1967 в Сано, префектура Тотиги, Япония. Выпускник Tochigi Prefectural Sano High School и Bunka Fashion College.

Дискография 
Все названия даны в хронологическом порядке
 Синглы 
Listed as «A side / B side (release date, catalog number)».
 Hibari no Kokoro / Biidama (1991, POCH-1973)
 Natsu no Mamono / Ninoude no Sekai (1991, POCH-1974)
 Majo Tabi ni Deru / Tori ni Natte (1991, POCH-1975)
 Wakusei no Kakera / Mermaid (1992, POCH-1976)
 Hinata no Mado ni Akogarete (1992, POCH-1977)
 Hadaka no Mama de / Kokoro no Soko kara (1993, POCH-1978)
 Kimi ga Omoide ni Naru Mae ni / Natsu ga Owaru (1993, POCH-1979)
 Sora mo Toberuhazu / Babyface (1994, POCH-1980)
 Aoi Kuruma / Neko ni Naritai (1994, POCH-1981)
 Spider / Koi ha Yūgure (1994, POCH-1982)
 Robinson / Ore no Subete (1995, POCH-1983)
 Namida ga Kirari ☆ / Luna Luna (1995, POCH-1984)
 Cherry / Bunny Girl (1996, POCH-1985)
 Nagisa / Tabibito (1996, POCH-1986)
 Scarlet / Umeboshi (Live version) (1997, POCH-1987)
 Yume Janai / Kimi dake wo (1997, POCH-1988)
 Unmei no Hito / Nakayoshi (1997, POCH-1989)
 Tsumetai Hoho / Xie Xie! (1998, POCH-1990)
 Kaede / Supika (1998, POCH-1991)
 Nagareboshi / Etranger (Tanyamix) / Ai no Shirushi (Live) (1999, POCH-1992)
 Hotaru / Moonlight / Shunka Rocket (2000, POCH-1934)
 Memories / Hōrō Kamome ha Doko made mo (2000, POCH-1962)
 Haruka / Funenori (2001, UPCH-5055)
 Yume Oi Mushi / Ōmiya Sunset (2001, UPCH-5070)
 Sawatte · Kawatte / Gerbera / Hōrō Kamome ha Doko made mo (Live) / Inaho (2001, UPCH-5075)
 Hanemono / Suginami Melody (2002, UPCH-5110)
 Mizuiro no Machi / Son Gokū (2002, UPCH-5111)
 Stargazer / Mikazuki Rock Sono 3 (2004, UPCH-5230)
 Masayume / Licorice (2004, UPCH-5277)
 Haru no Uta / Teku Teku (2005, UPCH-5305)
 Mahō no Kotoba / Shalala (2006, UPCH-5405)
 Looking for / Rakugaki Oukoku (2007, UPCH-5455)
 Gunjou / Yuuyake (2007, UPCH-5485)
 Wakaba / Mamoru san (2008, UPCH-5565)
 Альбомы 

 Независимые 
 Hibari no Kokoro
 Happy Day (on cassette)

 Оригинальные 
 Spitz (25 марта, 1991, POCH-1080)
 Namae wo Tsukete Yaru (25 ноября, 1991, POCH-1103)
 Hoshi no Kakera (26 сентября, 1992, POCH-1148)
 Crispy! (26 сентября, 1993, POCH-1270)
 Sora no Tobikata (21 сентября, 1994, POCH-1392)
 Hachimitsu (20 сентября, 1995, POCH-1527)
 Indigo Chiheisen (23 октября, 1996, POCH-1605)
 Fake Fur (25 марта, 1998, POCH-1685)
 Hayabusa (26 июля, 2000, POCH-4001)
 Mikazuki Rock (11 сентября, 2002, UPCH-1172)
 Souvenir (12 января, 2005, UPCH-1380)

 Прочее 
 Aurora ni Narenakatta Hito no Tame ni (mini ablum, 25 апреля, 1992, POCH-1133)
 99ep (1 января, 1999, POCH-1750)
 Ka Chō Fū Getsu (25 марта, 1999, POCH-1776)
 Iro Iro Goromo (21 марта, 2004, UPCH-1335)

 Лучшее 
 Recycle Greatest Hits of SPITZ (15 декабря, 1999, POCH-1900)
 Cycle Hit 1991—1997: Spitz Complete Single Collection (25 марта, 2006, UPCH-9231)
 Cycle Hit 1997—2005: Spitz Complete Single Collection (25 марта, 2006, UPCH-9232)

Видео и DVD 
 Sora to Video (1995, POVH-1046)
 Jamboree 1 (1996, POVH-1052)
 Sora to Video 2 (1997, POVH-1057)
 Jamboree 2 (1999, POVH-1076)
 Sora to Video 3 (2000, UPVH-1001 (VHS), UPBH-1009 (DVD))
 Sora to Video Custom (2001, UPBH-1025)
 Jamboree Deluxe (2001, UPBH-1026)
 Hōrō Hayabusa Junjō Sugoroku (2003, UPBH-9135/6)
 Sora to Video 4 (2005, UPBH-1170)

Tie-ins 
 Aoi Kuruma (ending theme for the TV Asahi show Oh! L Club)
 Hachimitsu (insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Hanemono (commercial song for Calpis)
 Haruka (theme song for TBS drama Love Story)
 Haru no Uta (commercial song for Aquarius)
 Kaede (opening theme for TBS show Count Down TV)
 Kimi ga Omoide ni Naru Mae ni (commercial song for Ajinomoto Gift)
 Mahō no Kotoba (theme song for live action movie Honey and Clover)
 Masayume (theme song for Fuji TV show Medaka; commercial song for Fujifilm)
 Misoka (commercial song for Aquarius)
 Nagisa (commercial for the Glico snack food Pocky)
 Namida ga Kirari ☆ (opening theme for TBS show Count Down TV)
 Robinson (theme song for the Fuji TV show Imada Kōji no Shibuya-kei Ura Ringo)
 Sakana (insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Scarlet (theme for TBS drama Melody)
 Sora mo Toberuhazu (theme song for the Fuji TV drama Hakusen Nagashi)
 Stargazer (theme song for Fuji TV show Ainori)
 Supika (commercial song for the Japan Airlines Resotcha campaign; insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Tamagawa (insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Tsuki ni Kaeru (insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Tsumetai Hoho (commercial song for the Konica Revio)
 Unmei no Hito (theme song for the movie gekko no sasayaki)
 Y (insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Yoru wo Kakeru (insert song for Fuji TV anime series Honey and Clover)
 Yume Janai (theme for TV Asahi show Futari: Wherever You Are)
 Yume Oi Mushi (theme for the Toho movie and Fuji TV drama Platonic Sex)

Ссылки 
 Spitz Official Website (in Japanese)
 Spitz @ Universal Music Japan (in Japanese)

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году